Příjmení Petrouš nosí více různých významných osobností:

 Adam Petrouš (* 1977) – český profesionální fotbalový obránce
 Michal Petrouš (* 1969) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Václav Petrouš (* 1948) – český fotbalista